Saw puede referirse a:

Saw, una franquicia de películas de terror.

SAW puede referirse a:

Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen
Selected Ambient Works 85-92
Selected Ambient Works II
Stock, Aitken & Waterman